Góry w USA:
 Cottonwood góry w hrabstwie Inyo;
 Cottonwood góry w hrabstwie Lassen;
 Cottonwood góry w hrabstwie Riverside;
Miejscowości w USA:
 Cottonwood – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Cottonwood – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Cottonwood – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Cottonwood – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 Cottonwood – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Douglas
 Cottonwood – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Idaho
 Cottonwood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Cottonwood – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jackson
 Cottonwood – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cottonwood (ang.: Cottonwood County) – w stanie Minnesota
Gminy w USA:
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Cottonwood (ang.: Cottonwood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark